
Termin -{CGMP}- ima više značenja.

 -{cGMP}- je ciklični guanozin monofosfat.
 -{CGMP}- () je kazeino-glikomakropeptid.